

Patronyme
 Alfred Chauchard, (1821-1909), fut un homme d'affaires et collectionneur français.
 Auguste Chauchard, (1801-1880), fut un général français.
 Jean Chauchard, (1945- ), est un sculpteur français.
 Hippolyte Chauchard, (1808-1877), fut un homme politique français.
 Paul Chauchard, (1912-2003), fut un médecin, chercheur, philosophe et enseignant français.
 Paul Chauchard (pilote), (1871-1916), fut un ancien pilote automobile et skipper français.

Homonymie
Homonymie de patronyme